

Personnalités historiques 
Miron évêque d'Albi en 941-942
 La famille Miron, noble et ancienne famille originaire de Catalogne ;
 François Miron, magistrat français, prévôt des marchands de Paris de 1604 à 1609, surnommé « le Père du Peuple » ;
 Charles Miron (1569-1628), évêque d'Angers puis de Lyon ;
 Gaston Miron (1928-1996), poète et éditeur québécois ;
 Isabelle Miron (née en 1967), poétesse québécoise ;
 Ariamir dit Miron, roi des Suèves (570–582).

Spécialité culinaire 
 Le miron (ou miron de La Tour) est une spécialité culinaire de La-Tour-du-Pin.

Homonymie de patronyme

en:Miron (name)